Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин — глава правительства и исполнительной власти Сент-Винсента и Гренадин.

Диаграмма пребывания в должности

Главные министры Сент-Винсента (колония, 1956—1969) 
Гла́вный мини́стр Сент-Ви́нсента () — в колонии Великобритании Сент-Винсент (с 3 января 1958 года по 31 мая 1962 года входившей в состав Федерации Вест-Индии) — глава правительства, которому принадлежала ограниченная исполнительная власть. Им становился лидер победившей на выборах в парламент партии.

Премьеры Сент-Винсента (ассоциированное государство, 1969—1979) 
Премье́р Сент-Ви́нсента () — в государстве Сент-Винсент, имевшем статус ассоциированного с Великобританией государства, глава правительства, которому принадлежала исполнительная власть. Им становился лидер победившей на выборах в парламент партии.

Премьер-министры Сент-Винсента и Гренадин (с 1979) 
Премье́р-мини́стр Сент-Ви́нсента и Гренади́н () является главой правительства, которому принадлежит исполнительная власть. Им становится лидер победившей на выборах в парламент партии.

Политическая система Сент-Винсента и Гренадин определяется как парламентская монархия, возглавляемая монархом Сент-Винсента и Гренадин (в настоящее время королева Елизавета II). Поскольку королева не может находиться во всех Королевствах Содружества, она назначает генерал-губернатора для осуществления своих обязанностей в качестве королевы Сент-Винсента и Гренадин. Генерал-губернаторы несут ответственность за назначение премьер-министра, а также других Министров Правительства после консультаций с премьер-министром.

См. также 
 Генерал-губернатор Сент-Винсента и Гренадин

Примечания

Ссылки 
 Список руководителей Сент-Винсента и Гренадин 

Сент-Винсент и Гренадины